Шпах, Израэль (Israël Spach; Israelis Spachius; 1560—1610) — немецкий врач.
 Шпах, Эдуард (1801—1879) — французский ботаник.

См. также 
 Князь Голицын по прозвищу Шпах (ум. 1607)

Примечания